Lind kan henføre til flere artikler:
 Lind – en træslægt
 Lind (Gudum Sogn) – en bebyggelse i Gudum Sogn, Lemvig Kommune
 Lind (Herning) – en bydel 3 km. syd for Herning centrum og et ejerlav i Rind Sogn, Herning Kommune

Personer med efternavnet Lind
 Jenny Lind – operasanger
 Lane Lind – skuespiller
 Nathalie Lind – advokat og politiker
 Linde – en dansk adelsslægt og en borgerlig slægt